Чжен Цзє була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Грета Арн виграла титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 2–6, 6–1, 7–6(7-3).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Е Даніліду
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=r
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Бріанті
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Суха
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Якімова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Л Шафарова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Ф Пенетта
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Х Дулко
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Азаренко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ф Ск'явоне
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Л Шафарова
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Х Дулко
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= В Азаренко
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Примітки

Посилання 
 http://itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100015864 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open